Karibikmeisterschaft steht für:

 Fußball-Karibikmeisterschaft, Fußballwettbewerb für die Nationalmannschaften der Karibik
 Fußball-Karibikmeisterschaft der Frauen, Fußballwettbewerb für die Frauennationalmannschaften der Karibik
 Squash-Karibikmeisterschaft, Squashwettbewerb für Einzelspieler und die Nationalmannschaften der Karibik